Vlastibor Klimeš je jméno více osobností:

 Vlastibor Klimeš (architekt) (1924–2009) – český architekt
 Vlastibor Klimeš (basketbalista) (* 1952) – československý basketbalista